Townsend steht für:
 Townsend (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Townsend (Einheit), Einheit des Verhältnisses von Feldstärke und Teilchendichte
 Townsend-Entladung, Typ einer Gasentladung
 Townsend-Koeffizienten
 Townsend (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Townsend-Ring, Motorverkleidung, siehe Townend-Ring
 Mount Townsend, Berg in Australien

Townsend ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Townsend (Delaware)
 Townsend (Florida)
 Townsend (Georgia)
 Townsend (Massachusetts)
 Townsend (Mississippi)
 Townsend (Montana)
 Townsend (New York)
 Townsend (Tennessee)
 Townsend (Utah)
 Townsend (Virginia)
 Townsend (Wisconsin), im Oconto County
 Townsend (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Townsend Crossroads (Alabama)
 Townsend Harbor (Massachusetts)
 Townsend Mill (Georgia)
 Port Townsend (Washington)

außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Townsend (New South Wales)

Siehe auch:
 Townshend